

Pessoas
Christopher Wren

Localidades
Wren (Ohio)

Outros
3062 Wren

Desambiguação